Мистический психоз () — термин, предложенный в начале 1970-х годов американским психиатром Артуром Дейкманом в результате проведённого им сравнительного анализа психотических и мистических состояний, который показал, что психотический опыт не обязательно является патологией, особенно если он тесно связан с духовно-ценностной составляющей личности.

Дейкман выделил два «модуса» сознания или два способа психической организации:
 «модус действия» (action mode) — состояние, организованное для управления окружающей средой и предполагающее стремления и усилия, направленные на достижение личных целей;
 «модус принятия» или «рецептивный модус» (receptive mode) — состояние, направленное на максимизацию принятия, восприятия окружающей среды, а не на манипуляцию с ней.

Рецептивный модус характерен для изменённых состояний сознания, а модус действия — для обычных состояний сознания. Согласно А. Дейкману, преимущественное доминирование в каком-либо конкретном обществе одного из двух модусов обусловлено общим культурным контекстом. Именно культура определяет степень распространённости в том или ином обществе изменённых состояний сознания (ИСС), общее отношение к ним и преобладающие в отношении к ним установки и ожидания, значение ИСС и их место в социальной структуре.

На основе сравнения мистического опыта и психотического опыта Дейкман пришёл к выводу о том, что мистический опыт может быть вызван «деавтоматизацией» или преобразованием привычных психологических структур, которые организуют, ограничивают, отбирают и интерпретируют перцепционные стимулы, что сопряжено с тяжёлыми стрессами и эмоциональными потрясениями. Он описал характерные признаки мистического психоза, которые заключаются в усилении рецептивного модуса и ослаблении модуса действия.

Люди, подверженные мистическому психозу, становятся намного восприимчивее, ощущают единение с обществом, с миром, с Богом, а также ощущают размывание перцептуальных и концептуальных границ. Сходство мистического психоза с мистическим опытом выражается во внезапном, отчётливом и очень сильном переходе к рецептивному модусу: ослабление субъект-объектного различения, повышение чувствительности, а также невербальные, нелогичные мыслительные процессы.

Мнение Дейкмана о том, что переживание мистического опыта само по себе не может служить признаком психопатологии, даже в случае возникновения этого опыта у лиц, подверженных нейрофизиологическим и психическим расстройствам, во многом определило отношение к мистическим переживаниям в современной психологии и психиатрии.

Сам Дейкман считал, что всеединство, открываемое в мистицизме, может быть всеединством реальности, относясь таким образом к небольшой разнородной группе метафизически настроенных психологов и нейрофизиологов, которые считают, что мистические переживания имеют основанием некую иную реальность, не совпадающую с воспринимаемой в обычном состоянии сознания. Как признают сами сторонники этой идеи, большинство нейрофизиологов придерживаются противоположных взглядов.

См. также 
 Изменённое состояние сознания
 Экзистенциальный кризис
 Иерусалимский синдром
 Психическое здоровье
 Мономиф
 Мистицизм
 Духовный кризис
 Околосмертные переживания
 Религиозный опыт
 Посттравматическое стрессовое расстройство
 Спиритуализм
 Духовность

Примечания 

Психические состояния
Психологические понятия
Психическое здоровье
Мистика